Сера може да се односи на:

Сера
 Сера (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Сера (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Сера (Алесандрија)
 Сера (Асти)
 Сера (Авелино)
 Сера (Беневенто)
 Сера (Бијела)
 Сера (Болоња)
 Сера (Катанија)
 Сера (Катанцаро)
 Сера (Кунео)
 Сера (Форли-Чезена)
 Сера (Ђенова)
 Сера (Гросето)
 Сера (Модена)
 Сера (Перуђа)
 Сера (Пезаро и Урбино)
 Сера (Потенца)
 Сера (Прато)
 Сера (Ређо Емилија)
 Сера (Римини)
 Сера (Салерно)
 Сера (Тренто)